Рейс 980 может иметь следующие значения:
 Рейс 980 ALM
 Рейс 980 Eastern Air Lines